Finisterre – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia
 Finisterre – gruppo musicale italiano
 Cabo Fisterra (in castigliano: Cabo Finisterre) – promontorio della penisola iberica, in Galizia
 Alejandro Finisterre – poeta ed editore spagnolo, inventore del calcio balilla
 Finisterre – raccolta di poesie di Eugenio Montale
 Finisterre – album dei Saint Etienne del 2002
 Finistère – dipartimento francese

Pagine correlate 
Battaglia di Capo Finisterre